Antonino Di Vita (1926-2011) – archeologo e accademico italiano
 Giorgio Di Vita (1955) – scrittore e illustratore italiano
 Giulia Di Vita (1984) – politica italiana
 Kenneth Di Vita Jensen (1990) – calciatore norvegese
 Papiniano di Vita (IV secolo-V secolo) – vescovo cattolico
 Vittore di Vita (430 circa-dopo il 484) – vescovo cattolico

Pagine correlate
 De Vita
 Vita (disambigua)